Windjammerparade bezeichnet u. a.:

 die Parade von Großseglern, siehe Windjammer#Parade_und_Regatta
 Bremerhavener Windjammerparade, siehe Sail Bremerhaven
 Kieler Windjammerparade, siehe Kieler Woche
 Rostocker Windjammerparade, siehe Hanse Sail